

Astronomia 
 Belmont Chasma – canyon sulla superficie di Titania (Urano)

Geografia 
Australia
 Belmont – città (Australia Occidentale)
 Città di Belmont – local government area con capoluogo Belmont

Francia
 Belmont – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Belmont – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
 Belmont – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Belmont – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Belmont – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Grand Est)
 Belmont – comune nel dipartimento del Basso Reno (Grand Est)
 Belmont – comune nel dipartimento del Gers (Occitania)
 Belmont-Bretenoux – comune nel dipartimento del Lot (Occitania)
 Belmont-d'Azergues – comune nel dipartimento del Rodano (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Belmont-de-la-Loire – comune nel dipartimento della Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Cantone di Belmont-de-la-Loire – ex cantone con capoluogo Belmont-de-la-Loire
 Belmont-lès-Darney – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Belmont-Luthézieu – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Belmont-Sainte-Foi – comune nel dipartimento del Lot (Occitania)
 Belmont-sur-Buttant – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Belmont-sur-Rance – comune nel dipartimento dell'Aveyron (Occitania)
 Cantone di Belmont-sur-Rance – ex cantone con capoluogo Belmont-sur-Rance
 Belmont-sur-Vair – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Belmont-Tramonet – comune nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)

Irlanda
 Belmont – località nella contea di Offaly

Regno Unito
 Belmont – località nelle isole Shetland (Scozia)
 Belmont House – residenza situata a Belmont

Stati Uniti d'America
 Belmont – città nella contea di San Mateo (California)
 Belmont – città nella contea di Gaston (Carolina del Nord)
 Belmont – città nella contea di Waldo (Maine)
 Belmont – comune nella contea di Middlesex (Massachusetts)
 Belmont – città nella contea di Tishomingo (Mississippi)
 Belmont – comune nella contea di Belknap (New Hampshire)
 Belmont – villaggio statunitense situato nello stato dell'Ohio
 Belmont – comune nella contea di Loudoun (Virginia)
 Belmont – comune nella contea di Pleasants (Virginia Occidentale)
 Belmont – comune nella contea di Lafayette (Wisconsin)
 Contea di Belmont – contea (Ohio)
 Belmont – Quartiere del Bronx a New York City
 Belmont – census-designated place statunitense situato nello stato della Pennsylvania

Svizzera
 Belmont-Broye – comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)
 Belmont-sur-Lausanne – comune nel distretto di Lavaux-Oron (Canton Vaud)
 Belmont-sur-Yverdon – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)

Persone 
 Alva Belmont (1853-1933) – suffragetta statunitense
 Joe Belmont (1934-2019) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Lara Belmont (1980) – attrice britannica
 Leo Belmont (1865-1941) – giornalista, scrittore ed esperantista polacco
 Virginia Belmont (1921-2014) – attrice statunitense

Altro 
 Abbazia territoriale di Santa Maria Ausiliatrice di Belmont – sede soppressa della Chiesa cattolica
 Belmont Abbey College Men's Volleyball – squadra di pallavolo statunitense
 Simon Belmont – personaggio della serie videoludica Castlevania
 Belmont – gruppo musicale statunitense

Pagine correlate
 Bémont